Stati Uniti d'America
 Willimantic – census-designated place della Contea di Windham, Connecticut
 Willimantic – fiume del Connecticut
 Willimantic – città della Contea di Piscataquis, Maine